Shilin kan avse följande platser i Kina:

 Shilin – "Stenskogen", karstformation i Yunnan-provinsen, del av världsarv
 Shilin, Kunming – autonomt härad under Kunm9ngs stad på prefekturnivå, Yunnan-provinsen
 Shilin Zhen – flera köpingar (inte fullständig)
 Shilin (köping i Kina, Sichuan)
 Shilin (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 28,88, long 106,90) – köping, Chongqings storstadsområde
 Shilin (socken i Kina, Henan)
 Shilin (socken i Kina, Anhui)
 Shilin Linchang (bondby i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 48,46, long 129,39)
 Shilin Shuiku – vattenreservoar, Fujian-provinsen